Краи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Краи — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Краи — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.